König Laurin steht für:

 König Laurin, sagenhafter Zwergenkönig, siehe König Laurins Rosengarten
 König Laurin (Film), deutsch-italienischer Film von Matthias Lang (2016)